Buck Rogers in the 25th Century A.D. – fumetto fantascientifico pubblicato nel 1929 con protagonista Buck Rogers
Buck Rogers in the 25th Century – romanzo del 1933 
Buck Rogers in the 25th Century – serial radiofonico dalla CBS trasmesso dal 1932 al 1947
Buck Rogers in the 25th Century – cortometraggio statunitense del 1934 diretto da Harlan Tarbell
Buck Rogers (Buck Rogers in the 25th Century) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1979 al 1981
Capitan Rogers nel 25º secolo (Buck Rogers in the 25th Century) – film per la televisione statunitense del 1979 diretto da Daniel Haller
 Buck Rogers XXVc – gioco di ruolo pubblicato dalla TSR